Noguera de Tor puede referirse a:

 El río Noguera de Tor, situado en el Valle de Bohí, en Cataluña.
 El río Noguera de Tor, situado en el Vallferrera, en Cataluña.